La  du Québec a été élue lors de l'élection générale québécoise de 1948. Voir en ligne.

23
Legislature
Legislature
Legislature
Legislature
Legislature
1948 en politique